Састав тимова и бициклиста на Тур де Франсу 2020. објављен је у периоду од 19. до 28. августа. Трка 2020. било је 107 издање најпрестижније бициклистичке трке на свијету, једне од три Гранд тур трке — Тур де Франса. Учествовала су 22 тима са по 8 возача, укупно 176 возача. Највише је било Француза — 39, док је учествовало по 17 Шпанаца и Белгијанаца. Максим Шевалије био је најмлађи возач, са 21 годином и 105 дана, док је Алехандро Валверде био најстарији, са 40 година и 126 дана.

Укупно 30 возача није завршило трку, први је напустио Џон Дегенколб који је прву етапу завршио ван временског лимита, док је последњи одустао Лукас Пестлбергер, који није завршио етапу 19.

Позадина 

Године 2018. организације -{Amaury Sport Organisation}- и -{RCS Sport}- (која организује Ђиро д’Италију), предложиле су да се смањи број возача за све три гранд тур трке са девет на осам, почевши од 2018, због доминације одређених тимова, -{UCI}- је то прихватио и број возача је смањен на осам. Трка је  првобитно требало да почне 27. јуна 2020. године, али је због пандемије ковида 19 почетак помјерен за 29. август.

Тимови 

На Туру је учествовало 19 ворлд тур тимова, који имају аутоматску позивницу, док организатор — -{Amaury Sport Organisation}-, додјељује три вајлд кард позивнице про тур тимовима. Тотал директ енержи, као најбољи про тур тим у сезони 2019, аутоматски је зарадио позивницу за сваку ворлд тур трку, док су специјалне позивнице добили Аркеа—Самсик и Витал—Консепт. У сваком тиму било је по осам возача.

Тимови учесници:

UCI ворлд тур тимови:

 Континентални тимови:

Бициклисти 

Учествовало је укупно 176 возача.

По стартном броју

По тимовима

По државама 

На Туру је учествовало укупно 176 возача, из 30 држава, од којих је њих 146 завршило, док их је 30 морало да напусти трку.

Референце

Спољашње везе 

 Званични сајт Тур де Франса
 Стартна листа на сајту -{bikeraceinfo.com}-

Тур де Франс 2020.
2020